Okanagan (także Okanogan) – plemię Indian zamieszkujące Kolumbię Brytyjską i stan Waszyngton. 
 Okanagan – region w Kolumbii Brytyjskiej
 Okanagan – jezioro w Kolumbii Brytyjskiej, w dolinie Okanagan 
 Okanagan (także Okanogan) – rzeka w Kolumbii Brytyjskiej
 Okanagan Mountain Provincial Park – park prowincjalny przylegający do jeziora Okanagan

Zobacz też 
 Okanogan